Flå – comune norvegese situato nella contea di Viken
 Flå – singolo di Medina, estratto nel 2007 dal suo album di debutto, Tæt på